

Achternamen 

 Archibald Menzies, een Schots botanicus, arts en ontdekkingsreiziger.
 Cameron Menzies, een Schotse darter.
 Gavin Menzies, een gepensioneerd Brits onderzeebootcommandant en auteur.
 Heather Menzies, een Amerikaans actrice van Canadese afkomst.
 Karl Menzies, een Australisch wielrenner.
 Robert Menzies, een Australisch politicus.
 Tobias Menzies, een Engels theater-, televisie- en filmacteur.

Plaatsnamen 

 Mount Menzies, een berg op Antarctica
 Menzies (plaats), een plaats in West-Australië
 Shire of Menzies, een lokaal bestuursgebied in West-Australië